

Patronyme 

 Alexander Bertsch (né en 1940), un romancier allemand ;
 Arnaud Bertsch, un comique américain ;
 Berthe Bertsch, première femme ordonnée pasteur en France;
 Heinrich Gottlob Bertsch (1897-1981), un chimiste allemand ;
 Hugo Bertsch (1851-1935), un auteur allemand ; 
 Ludwig Bertsch (1929-2006), un jésuite et théologiste allemand ;
 Marguerite Bertsch (1889-1967), une réalisatrice américaine ;
 Matthias Bertsch (né en 1966), un musicologue autrichien ;
 Walter Bertsch (1900-1952), un homme politique allemand (NSDAP) ;
 Wayne Bertsch, un cartooniste américain.
 Françoise Bertsch, une artiste peintre française

Toponyme 

 Bertsch-Oceanview, une localité du comté de Del Norte en Californie aux États-Unis.